В парному розряді жіночого тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Ніколь Брандтке і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеммі Макгрегор і Шон Стаффорд 1-6, 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Стефані Реге (1-ше коло)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (1-ше коло)

 Сенді Коллінз /  Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке /  Наталі Тозья (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Sunsmart Victorian Open